Houve dois tratados de Badajoz assinados entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela:

 Tratado de Badajoz (1267) — assinado entre Afonso X de Leão e Castela e Afonso III de Portugal, reconhecia a integração do Reino do Algarve na Coroa de Portugal
 Tratado de Badajoz (1801) — assinado entre Portugal e Espanha, punha termo à Guerra das Laranjas e reconhecia oficialmente a ocupação de Olivença por Espanha, tendo sido denunciado pelo príncipe regente João VI de Portugal em 1808, e anulado pelo Congresso de Viena

Badajoz